Live at Carnegie Hall – album di Dory Previn del 1973
 Live at Carnegie Hall – album di Bill Withers del 1973
 Live at Carnegie Hall – album di Andraé Crouch del 1973
 Live at Carnegie Hall – album dei Renaissance del 1976
 Live at Carnegie Hall – album di Dexter Gordon 1978
 Live at Carnegie Hall – album dei The Winans del 1988
 Live at Carnegie Hall – album di Stevie Ray Vaughan e dei Double Trouble del 1997
 Live at Carnegie Hall – album di Anoushka Shankar del 2001
 Live at Carnegie Hall – album di Ray Romano del 2001
 Live at Carnegie Hall – album di David Sedaris del 2003
 Live at Carnegie Hall – album di Caetano Veloso e David Byrne del 2012
 Live at Carnegie Hall 1963 – EP di Bob Dylan del 2005